Brestovo est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Brestovo, un village situé dans la municipalité de Stanari et dans la République serbe de Bosnie ;
en Bulgarie (le nom étant écrit )
Brestovo, un village de l'obchtina de Simitli, situé dans l'oblast de Blagoevgrad ;
Brestovo, un village de l'obchtina de Lovetch, situé dans l'oblast de Lovetch ;
en Serbie (le nom étant également écrit )
Brestovo, un village situé dans la municipalité de Despotovac, district de Pomoravlje ;
Brestovo, un village situé sur le territoire de la Ville de Novi Pazar, district de Raška ;
Brestovo, un village situé dans la municipalité de Vladičin Han, situé dans le district de Pčinja.